Mohammad Sadegh Amiri (1976) és un etnobotànic, especialitzat en l'estudi dels enteògens i els seus usos culturals al llarg de la història.

Mohammad Sadegh Amiri va néixer l'any 1976 a Mashhad. Doctorat per la Universitat de Gilan (Plant Systematics) - Amb una història familiar de més de 100 anys en el camp de les plantes medicinals a Mashhad, és professor al Departament de Botànica de la Universitat Payam Noor de Mashhad. Amiri va rebre la seva llicenciatura a la Universitat Ferdowsi de Mashhad en el camp de les ciències vegetals el 2000, el seu màster a la Universitat Ferdowsi de Mashhad en el camp de la sistemàtica vegetal i el seu doctorat a la Universitat de Gilan en el mateix camp.

Obra publicada 
 Plant-based synthesis of cerium oxide nanoparticles using Rheum turkestanicum extract and evaluation of their cytotoxicity and photocatalytic properties
 Eco-friendly and plant-based synthesis of silver nanoparticles using Allium giganteum and investigation of its bactericidal, cytotoxicity, and photocatalytic effects 
 Green synthesis of nickel oxide nanoparticles using Salvia hispanica L. (chia) seeds extract and studies of their photocatalytic activity and cytotoxicity effects

Referències 

 https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/EN/mohammadsadegh.amiri

Etnobotànics